Сокращение RDS может означать:
 Amazon Relational Database Service — облачный управляемый сервис реляционных баз данных, позволяющий быстро развёртывать, обслуживать и масштабировать БД.
 Robotics Developer Studio — программная среда для управления роботами и их симуляции разработки фирмы Microsoft.
 Radio Data System — стандарт передачи информационных сообщений по каналам -радиовещания в диапазоне .
 RDS Records — российская музыкальная компания.
 Reliable Datagram Sockets — протокол передачи данных, разработанный совместно корпорацией Oracle и SilverStorm Technologies в 2006 году; основан на аппаратных возможностях шины InfiniBand.
 Remote Desktop Services — служба удалённых рабочих столов Microsoft (новое название терминальных служб).
 Royal Dutch Shell — нидерландско-британская нефтегазовая компания.
 RDS — респираторный дистресс-синдром новорождённых.
 Российская Дрифт Серия — всероссийские соревнования по дрифту.

См. также 
 РДС (стр. значений)